Светлана Станиславовна Смирнова (род. 25 апреля 1956, пос. Юдино Татарской АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2005).

Биография 
Родилась 25 апреля 1956 года в пос. Юдино, Татарская АССР.

По окончании в 1977 году Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (обучалась на курсе Зиновия Яковлевича Корогодского) работала в ТЮЗе имени А. А. Брянцева, где играла в спектаклях «Бемби», «Комедия ошибок», «Открытый урок» и других. В 1981—1982 годах играла сразу в двух театрах — Студия киноактёра на Ленфильме и Театре-студии «Время».

В 1983—1986 годах — актриса Театра имени Ленсовета. С 1992 года артистка классик-центра «Салон-театр „Санкт-Петербург“». В том же году перешла в труппу Театра имени А. С. Пушкина, где и работает по настоящее время.

Личная жизнь 
Первый муж — актёр Сергей Кушаков; с ним познакомилась ещё в студенчестве. Расстались после почти 20 лет совместной жизни.
 Дочь — Светлана Кушакова
 Внучка — Вероника Лебединская
Второй муж — актёр Владимир Миронов.

Награды 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1993)
 Премия Кинотавра (2000) в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Четырнадцать цветов радуги»
 Народная артистка Российской Федерации (2005)
 Премия «Золотой подсвечник» за дубляж фильма «Бойцовский клуб»
 Орден Дружбы (2020)

Театральные работы 
 Соня — З.Гиппиус, Д.Мережковский, Д.Философов «Маков цвет» (1993, реж. Ю.Николаев);
 Беатриче — Луиджи Пиранделло «Колпак с бубенчиками» (1994, реж. Владимир Воробьев);
 Княжна Вера — «Monsieur Жорж» (1994, реж. А.Праудин);
 Иолан — Ф.Мольнар «Черт» (1995, реж. В.Петров);
 Наталья Дмитриевна Горич — А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1996, реж. А.Праудин);
 Сири фон Эссен — А.Стринберг «Кто сильнее?» (1997, реж. Александр Нордштрем);
 Мисс Эрлин, мать леди Уиндермир — О.Уайльд «Веер леди Уиндермир» (1998, реж. А.Белинский);
 Марина Мнишек — А. С. Пушкин «Борис Годунов» (1999, реж. А.Сагальчик);
 Суфлерша-наркоманка — Керстин Шпехт «Снежные королевы» (монодрама; 1999, реж. А.Могучий);
 Анна Андреевна — Н. В. Гоголь «Ревизор» (2002, реж. В.Фокин);
 Горничная — Р.Куни «Тринадцатый номер» (2003, реж. В.Голуб);
 Баронесса Штраль — М. Ю. Лермонтов «Маскарад» (2003, реж. Игорь Селин);
 Анна Петровна — Андрей Белый «Петербург» (2005, реж. А.Могучий);
 Баба вообще — Н. В. Гоголь «Иваны» (2007, реж. А.Могучий);
 Марфуша — В.Леванов «Ксения. История любви» (2009, реж. В.Фокин,);
 Мария Васильевна Войницкая — А. П. Чехов «Дядя Ваня» (2009, реж. Андрей Щербан);
 Бабушка Тильтиля и Митиль — А.Могучий, К.Филиппов «Счастье» (2011, реж. Андрей Могучий).

Фильмография 
  — Чужие письма — Зина Бегункова
  — Кольца Альманзора — принцесса Алели
  — Дом строится — Лиля
  — Стакан воды — Абигайль Черчилль
 1979 — Соловей — Мария
 1979 — Впервые замужем — Тамарочка Болотникова, дочь Антонины
  — Три года — Юлия Белавина, жена Алексея Лаптева
 1980 — Соло (короткометражный) — беременная женщина в бане
  — Два голоса — Роза
  — С тех пор, как мы вместе — Надя Чистякова
 1982 — Самая длинная соломинка — Вероника
  — Графоман — дочь, студентка-заочница, влюблена в женатого мужчину Дениса
  — Не хочу быть несчастливым — Дочь
  — Букет мимозы и другие цветы — Неля
  — Тихое следствие — жена Юханова
 1986 — Прорыв — строительница метростроя
 1986 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается — мисс Вайолет Уэстбери
 1986 — Письма мертвого человека — Тереза
 1986 — Люби меня, как я тебя — Ксения, вокал — Елена Камбурова
 1986 — Комендант Пушкин — Анна Воробьева
 1986 — Двое на острове слёз — Василина
 — — Жизнь Клима Самгина — Варвара Самгина
  — Узник замка Иф — Эрмина Данглар
 1988 — Кошкодав Сильвер — мать
 1988 — Дама с попугаем — Елена Ивановна Степанцова, учительница музыки и мать Лёшки
  — Руанская дева по прозвищу Пышка — монахиня
 1989 — Высокая кровь | Высокая кроў (СССР, Польша) — Марина
  — Царская охота (СССР, Италия, Чехословакия) — Екатерина Дашкова
 1990 — Теплая мозаика ретро и чуть-чуть
 1990 — Сломанный свет — Юлька, актриса
 1990 — Псалом (фильм) (короткометражный) — Вера Ивановна
 1990 — Повесть непогашенной луны — эпизод, (нет в титрах)
 1990 — Новая Шахерезада — Валентина
 1990 — Дамский портной — Полина, беженка с сыном Алешей
  — Австрийское поле — эпизод
  — Ржавчина — Зина
  — Носорог — мадам Беф
  — Трава и вода (короткометражный) — мать Иванова
 1992 — Зал ожидания (короткометражный)
  — Лабиринт любви
  — Колесо любви — эпизод
  — Роберт и Клара (Франция)
  — Улицы разбитых фонарей (25-я серия «Моль бледная») — Лариса Васильевна Сердобольская, работница службы «секс по телефону»
  — Четырнадцать цветов радуги — Алиса, проститутка-наркоманка, бывшая актриса
 2000 — Воспоминания о Шерлоке Холмсе — мисс Вайолет Уэстбери
  — По имени Барон — Магда, жена Сергея
  — Русский ковчег — эпизод
  — Честь имею!.. — Зинаида Сергеевна, мать Грызуна
 2004 — Мангуст-2 — Ираида Карповна
  — Ревизор — Анна Андреевна
  — Преступление и наказание — Катерина Ивановна, жена Мармеладова
  — Последняя встреча — Лара, соседка Шилова
  — Бедуин — врач-гинеколог
 2011 — Чистая проба — Анастасия Андреевна, мать Андрея
 2011 — Формат А-4 — тетя Валя, тетка Аллы
 2011 — Любовь и разлука — Ольга Павловна
 2011 — Катерина-3. Семья — Элеонора Марковна Завацкая, домработница
 2011 — Встречное течение — Людмила Сергеевна, мать Гарика
  — Виктория — Наталья Евгеньевна, мать Виктории
  — Подземный переход — Нина Ефимовна, мать Даши
  — Хвост — Марина
  — Потерянный дом (короткометражный) — незрячая
  — Хуторянин — «Манька-паспортистка», бомжиха
  — Майор полиции — Антонина Петровна Барышникова, соседка Симоненко
 2014 — Письма на стекле — Марта, бабушка Алины.
 2015 — Непридуманная жизнь — домработница Екатерины, Шура

Озвучивание кино 
  — Спрут-4 | La Piovra 4 (Австрия, Германия, Италия, Франция) — все женские роли (озвучивание ТРК «Петербург»)
  — Шоугёлз | Showgirls (США, Франция)
  — Самолет президента | Air Force One (США, Германия)
  — Бойцовский клуб (фильм) | Fight Club (США, Германия) — Марла Сингер, роль Хелены Бонем Картер
  — Соблазн (фильм, 2001) | Original Sin (США, Франция) — Джулия Расселл / Бонни Кастл, роль Анджелины Джоли
  — Белоснежка и семь гномов| Snow White and the Seven Dwarfs (мультфильм, США, 1937) — злая королева

Примечания

Ссылки 
 Биография актрисы на сайте Александринского театра

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Актёры и актрисы Александринского театра
Призёры «Кинотавра»